Ардов (), жіноча форма Ардова () — російське прізвище. Відомі носії:
 Ардов Борис Вікторович — радянський актор театру і кіно

 Ардова Ганна Борисівна — російська акторка театру, кіно й телебачення
 Ардова Міра Валер'янівна — радянська й російська акторка

Див. також 
 Ардов (заказник)

Російські прізвища